Partido Popular Socialista (span./port.: Sozialistische Volkspartei) ist der Name folgender Parteien:

 Partido Popular Socialista (Mexiko), kurz PPS
 Partido Popular Socialista de México, kurz PPSM
 Partido Popular Socialista (Brasilien), kurz PPS

Siehe auch:
 Partido Socialista (Begriffsklärung)
 Partido Socialista Popular
 Sozialistische Volkspartei